Vrije Universiteit Amsterdam
 Vrije Universiteit Berlijn
 Vrije Universiteit Brussel
 Université libre de Bruxelles